Уолас Соуза Силва ( более известный, как Уолас ; родился 4 апреля 1995 года в Салвадоре, Бразилия) — бразильский футболист, опорный полузащитник клуба «Удинезе» и сборной Бразилии. Участник Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро.

Клубная карьера 
Уолас — воспитанник клуба «Гремио». 27 апреля 2014 года в матче против «Атлетико Минейро» он дебютировал в бразильской Серии А. 10 июля 2016 года в матче против «Фигейренсе» Уолас забил свой первый гол за «Гремио» в чемпионате. В начале 2017 года он перешёл в немецкий «Гамбург». 11 февраля в матче против «РБ Лейпциг» он дебютировал в Бундеслиге. В этом же поединке Уолас забил свой первый гол за «Гамбург».

Летом 2018 года Уолас перешёл в «Ганновер 96». 25 августа в матче против «Вердера» он дебютировал за новый клуб.

Международная карьера 
В 2015 году в составе молодёжной сборной Бразилии Уолас принял участие в молодёжном чемпионате Южной Америки в Уругвае. На турнире он принял участие в матчах против команд Перу, Уругвая, Аргентины и дважды Колумбии.

В 2016 году Уолас принял участие в Кубке Америки в США. 9 июня в матче групповой стадии против сборной Гаити он дебютировал за сборную Бразилии.

В том же году в составе олимпийской сборной Уолас выиграл Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро. На турнире он сыграл в матчах против команд Дании, Колумбии, Гондураса и Германии.

Достижения 
 «Гремио»
 Обладатель Кубка Бразилии: 2016

 Бразилия (до 23)
 Олимпийский чемпион: 2016

Примечания

Ссылки 
 
 Walace profile. Portal Oficial do Grêmio.

Футболисты Бразилии
Игроки сборной Бразилии по футболу (до 20 лет)
Игроки олимпийской сборной Бразилии по футболу
Игроки сборной Бразилии по футболу
Олимпийские чемпионы по футболу
Олимпийские чемпионы от Бразилии
Чемпионы летних Олимпийских игр 2016 года
Футболисты на летних Олимпийских играх 2016 года
Игроки ФК «Гремио»
Игроки ФК «Гамбург»
Игроки ФК «Ганновер 96»
Игроки ФК «Удинезе»